

Cinema 
 A Romany Rose – cortometraggio muto del 1917 diretto da Marshall Stedman
 A Romany Tragedy – cortometraggio muto del 1911 diretto da David W. Griffith
 Romany Rob's Revenge – cortometraggio muto del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
 Runaway, Romany – film muto del 1917 diretto da George W. Lederer
 The Love Lute of Romany – cortometraggio muto del 1913 diretto da Theodore Wharton

Altro 
 Gordon Boswell Romany Museum – museo etnografico britannico dedicato alla cultura rom
 Romany – villaggio nel voivodato polacco di Varmia-Masuria

Voci correlate 
 Romaní